Парза́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Сен-Кло. Округ коммуны — Конфолан.

Код INSEE коммуны — 16255.

Коммуна расположена приблизительно в 360 км к юго-западу от Парижа, в 75 км южнее Пуатье, в 38 км к северо-востоку от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 133 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 88 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 59 были экономически активными, 29 — неактивными (показатель активности — 67,0 %, в 1999 году было 59,5 %). Из 59 активных работали 51 человек (29 мужчин и 22 женщины), безработных было 8 (5 мужчин и 3 женщины). Среди 29 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта